Desa Ketileng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketileng (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Ketileng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,21), 
 Desa Ketileng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 111,18), 
 Desa Ketileng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar